Olympiakos steht für:

 Olympiakos SFP, griechischer Sportverein aus Piräus
 Olympiakos Volos (Fußball), griechischer Fußballverein
 Olympiakos Nikosia, zypriotischer Fußballverein

Siehe auch:
 Olympiakos Piräus